Dravet peut désigner :

 Charlotte Dravet (1936- ), neuropédiatre épileptologie et pédopsychiatre française.
 Syndrome de Dravet, une forme d'épilepsie décrite par Charlotte Dravet.